Дану́та Стенка () — польская актриса кино, театра, радио и телевидения.

Биография 
Родилась 10 октября 1961  года в д. Сераковице (Поморское воеводство Польши). Актёрское образование получила в актёрской студии Гданьске, которую окончила в 1984 году. Дебютировала в театре в 1982 году. Актриса театров в Щецине, Познани и Варшаве. Выступает в спектаклях польского «театра телевидения» с 1988 года, также в радиопередачах «театра Польского радио».

Избранная фильмография 
  — Crimen / Crimen (телесериал) — Зоха, сестра Росинских
  — Кроткая / Łagodna — жена
  — Экстрадиция 3 / Ekstradycja 3
  — Камо грядеши / Quo vadis
  — Шопен. Желание любви / Chopin. Pragnienie miłości — Жорж Санд
  — Никогда в жизни! / Nigdy w życiu!
  — Тайна секретного шифра / Tajemnica twierdzy szyfrów — Иоанна Руст
  — Катынь / Katyń
  — Дамочки / Lejdis
  — Идеальный парень для моей девушки / Idealny facet dla mojej dziewczyny — Тереза Водзень / Мария  — Торт / Ciacho
  — Камни на шанец / Kamienie na szaniec — мать «Рыжего» Здзислава Бытнарова''

Признание 
 1988, 1989, 1990 — Награда за роль — Опольские театральное сопоставления.
 1989, 1990 — Награда за роль — Калишские театральные встречи.
 2003 — Награда «Wielki Splendor» — приз «театра Польского радио» лучшему актёру радиопостановок.
 2003 — Польская кинематографическая премия за лучшую женскую роль.
 2003 — Приз за лучшую главную женскую роль — «Стожары», МКФ в Киеве.
 2003 — Приз за лучшую главную женскую роль — «Листопад», МКФ в Минске.
 2011 — Серебряная медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis».

Ссылки 
 Актриса на сайте filmpolski.pl 
 Актриса на сайте e-teatr.pl 

Актрисы озвучивания Польши
Актрисы театра Польши
Актрисы телевидения Польши
Киноактрисы Польши